Drage est un nom de lieu notamment porté par :
 Drage (Basse-Saxe), commune allemande de Basse-Saxe ;
 Drage (Frise-du-Nord), commune allemande de Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement de Frise-du-Nord ;
 Drage (Steinburg), commune allemande de Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement de Steinburg ;
 Drage (Pakoštane), village de la municipalité de Pakoštane, dans le Comitat de Zadar en Croatie.
Drage est le nom allemand de la rivière , en Pologne.